Sukun steht für:

 Sukūn, arabisches Schriftzeichen
 Sukun (Insel), Insel bei Flores, Indonesien
 Sukun (Dorf), Siedlung auf der Insel Sukun, Indonesien
 Sukun (Distrikt), Distrikt der Stadt Malang, Ostjava, Indonesien
 Sukun (Ostjava), Dorf im Distrikt Sukun, Ostjava, Indonesien